Ballum ist der Name von:

 Ballum, einem Dorf auf der Insel Ameland in der niederländischen Provinz Friesland
 Ballum Sogn, einer dänischen Gemeinde
 der dänische Name des Ortsteils Balm in der Gemeinde Munkbrarup